La mondeuse peut faire référence à deux cépages de vigne différents :

 Mondeuse blanche ;
 Mondeuse noire.